Toto je seznam měst v Rovníkové Guineji.

V následující tabulce jsou uvedena města nad 1 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z 4. července 1983 a 4. července 2001, odhady počtu obyvatel k 1. lednu 2005 a provincie, do nichž města náleží. Počet obyvatel se vztahuje na vlastní město bez předměstí. Města jsou seřazena podle velikosti. Hlavním a zároveň druhým největším městem Rovníkové Guineji je Malabo, kde žije 155 963 obyvatel.

Reference

Související články 
 Seznamy měst podle zemí

Externí odkazy 
 Dirección General de Estadística y Cuentas Nacionales
 World Gazetteer - počty obyvatel guinejských měst v současnosti
 City Population - počty obyvatel guinejských měst v historii

Geografie Rovníkové Guineje
Rovníková Guinea
města